Indonesië
 Tiga Lingga (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Dairi in de provincie Noord-Sumatra
 Tiga Lingga (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Dairi in de provincie Noord-Sumatra